Stagnini – abitanti di Stagno (Collesalvetti)
Stagnini – abitanti di Stagno Pallavicino